Gynaeconitis gynaeconitis är en ringmaskart som beskrevs av Regenhardt 1961. Gynaeconitis gynaeconitis ingår i släktet Gynaeconitis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gynaeconitis